Glückauf! — традиційне вітання німецьких шахтарів.
 Glückauf — спеціалізований німецький науков-практичний гірничий журнал.
 Glückauf Forschungshefte — додаток до журналу «Glückauf».
 Глюкауф-Кампфбан () — стадіон у німецькому Гельзенкірхені, відкритий 1928 року.
 Глюкауф — повість Гроссмана Василя Семеновича.
 Шахта Глюкауф — історична шахта у Німеччині.